Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich (1975/1976) – 24. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Rozgrywki toczyły się w 23 grupach wojewódzkich (w 6 województwach: katowickim, krakowskim, opolskim, poznańskim, warszawskim oraz wrocławskim istniały po dwie grupy) i występowało w nich łącznie 326 drużyn. 

Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy oraz Stilon Gorzów Wielkopolski (wicemistrz grupy zielonogórskiej) grali w barażu o 6 miejsc premiowanych awansem do II ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do klasy wojewódzkiej (IV poziom ligowy). 

Od następnego sezonu zostanie utworzona nowa III liga centralna (która będzie się nazywała klasa międzywojewódzka), a awansują do niej minimum po 3. najlepsze drużyny z każdej z 23 grup wojewódzkich, ale bez drużyn rezerwowych (według regulaminu rozgrywek w sezonie 1976/77 drużyny rezerwowe zostały przez 1. rok pozbawione prawa gry w III lidze).

Klasy Wojewódzkie

Białystok 
 Przed sezonem Rominta Gołdap połączyła się z drużyną Junak Gołdap – mistrzem VI grupy klasy powiatowej (dawna klasa B - piąty poziom rozgrywek ligowych).

Tabela końcowa 

 Wigry Suwałki przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w klasie międzywojewódzkiej (III lidze).
 Włókniarz Białystok, Mazur Ełk oraz Warmia Grajewo (jako najlepsza drużyna Łomżyńskiego OZPN) pozostały w klasie międzywojewódzkiej (nowa III liga - grupa II).
 Gwardia Białystok, Sokół Sokółka, Puszcza Hajnówka, Ognisko Starosielce Białystok, Husar Nurzec, Jagiellonia II Białystok i Pogoń Łapy spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Białystok.
 Rominta Gołdap spadła do klasy wojewódzkiej - grupa Suwałki.

Bydgoszcz 
 14 zespołów, awans: Budowlani Bydgoszcz

Gdańsk 
 14 zespołów, awans: Olimpia Elbląg

Katowice-grupa I 
 14 zespołów, awans: Górnik Knurów

Katowice-grupa II

Tabela końcowa 

1975/76 Liga Okręgowa Katowice grupa II

Kielce 
 Przed sezonem Czarni Radom, którzy w poprzednim sezonie zajęli spadkowe 12. miejsce w klasie wojewódzkiej połączyli się z drużyną Odlewnik Radom – mistrzem II grupy klasy międzypowiatowej (dawna klasa A - czwarty poziom rozgrywek ligowych).

Tabela końcowa 

 Radomiak Radom przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w klasie międzywojewódzkiej (III lidze).
 Błękitni Kielce, Granat Skarżysko-Kamienna, Broń Radom oraz Czarni Radom pozostały w klasie międzywojewódzkiej (nowa III liga - grupa III).
 Orzeł Wierzbica, Powiślanka Lipsko i Proch Pionki spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Radom.
 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Naprzód Jędrzejów, Neptun Końskie, Star II Starachowice i Nida Pińczów spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Kielce.
 Pilica Koniecpol spadła do klasy wojewódzkiej - grupa Częstochowa.

Koszalin 
 14 zespołów, awans: Gryf Słupsk

Kraków-grupa I

Tabela końcowa 

 Hutnik Nowa Huta wygrał swoje mecze barażowe i awansował do II ligi.
 Cracovia, Metal Tarnów oraz Sandecja Nowy Sącz pozostały w klasie międzywojewódzkiej (nowa III liga - grupa IV).
 Bolesław Bukowno pozostał w klasie międzywojewódzkiej (grupa V).
 Górnik Libiąż, Fablok Chrzanów, KS Olkusz i Górnik Brzeszcze spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Katowice.
 KS Chełmek spadł do klasy wojewódzkiej - grupa Bielsko-Biała.
 Wisła II Kraków, Wawel Kraków i Skawinka Skawina spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Kraków.
 Błękitni Tarnów spadli do klasy wojewódzkiej - grupa Tarnów.

Kraków-grupa II

Tabela końcowa 

 Unia Tarnów wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do II ligi.
 GKS Jaworzno oraz Unia Oświęcim pozostały w klasie międzywojewódzkiej (nowa III liga - grupa V).
 Garbarnia Kraków, Prokocim Kraków, Tarnovia Tarnów oraz Borek Kraków pozostały w klasie międzywojewódzkiej (grupa IV).
 Górnik Siersza spadł do klasy wojewódzkiej - grupa Katowice.
 Czarni Żywiec, Hejnał Kęty, Koszarawa Żywiec, Metal Węgierska Górka i Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Bielsko-Biała.
 Orzeł Piaski Wielkie spadł do klasy wojewódzkiej - grupa Kraków.

Lublin 
 w sezonie 1975/76 liga została przemianowana z klasy wojewódzkiej grupa Lublin na klasę międzywojewódzką grupa Biała Podlaska-Chełm-Lublin-Zamość.
 od następnego sezonu zostanie utworzona nowa III liga centralna (która będzie się nazywała klasa międzywojewódzka), a awans do niej wywalczą 3. najlepsze drużyny z województwa lubelskiego, ale bez drużyn rezerwowych (według regulaminu rozgrywek w sezonie 1976/77 drużyny rezerwowe zostały przez 1. rok pozbawione prawa gry w III lidze) oraz po 1. drużynie z województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego i zamojskiego.
 W rundzie jesiennej Chełmianka występowała w rozgrywkach pod nazwą Zjednoczeni Chełm, ale 6 stycznia 1976 przed startem rundy wiosennej Zjednoczeni Chełm połączyli się z RKS Rejowiec – drużyną z II grupy klasy powiatowej (dawna klasa B - piąty poziom rozgrywek ligowych) tworząc klub RKS Chełmianka Chełm (rezerwy Chełmianki swoje mecze rozgrywały w Rejowcu Fabrycznym).

Tabela końcowa 

 Stal Kraśnik przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w klasie międzywojewódzkiej (III lidze).
 Lublinianka Lublin, Stal Poniatowa, Chełmianka Chełm, RAKS Biała Podlaska oraz Tomasovia Tomaszów Lubelski (jako najlepsza drużyna Zamojskiego OZPN) pozostały w klasie międzywojewódzkiej (nowa III liga - grupa III).
 Motor II Lublin oraz Wisła Puławy, Avia II Świdnik, Opolanka Opole Lubelskie, Lewart Lubartów, Sygnał Lublin i Trawena Trawniki spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Lublin.
 Unia Hrubieszów, Hetman Zamość i Start Krasnystaw spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Chełm-Zamość.

Łódź

Tabela końcowa 

 Concordia Piotrków Trybunalski wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do II ligi.
 Orzeł Łódź, Piotrcovia Piotrków Trybunalski, Start Łódź, Boruta Zgierz, Włókniarz Pabianice, Włókniarz Łódź oraz Pogoń Zduńska Wola (jako najlepsza drużyna Sieradzkiego OZPN) pozostały w klasie międzywojewódzkiej (nowa III liga - grupa VIII).
 Stal Niewiadów i Włókniarz Zelów spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Piotrków Trybunalski.
 Budowlani Łask spadli do klasy wojewódzkiej - grupa Sieradz.
 ŁKS II Łódź i ChKS Komunalni Łódź spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Łódź.
 Motor Praszka spadł do klasy wojewódzkiej - grupa Częstochowa.

Olsztyn 
 jesienią 2 grupy po 10 zespołów; wiosną gra o miejsca 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 i 17-20; awans: Gwardia Szczytno

Opole-grupa I 
 14 zespołów, awans: Unia Racibórz

Opole-grupa II 
 14 zespołów, awans: Stal Brzeg

Poznań-grupa I 
 14 zespołów, awans: Zagłębie Konin

Poznań-grupa II 
 14 zespołów, awans: Sparta Szamotuły

Rzeszów

Tabela końcowa 

 W kwestii trzech drużyn z miejsce 3-6 (uzyskały po 31 pkt.) oraz czterech drużyn z miejsc 9-12 (uzyskały po 21 pkt.) zastosowano zestawienie na podstawie bezpośrednich spotkań pomiędzy nimi. W pierwszym przypadku Glinik uzyskał 5 pkt., Chemik 4 pkt., a Stal Nowa Dęba 3 pkt. W drugim przypadku Stal II Mielec uzyskała 8 pkt., Walter 7 pkt., Polna 4 pkt. (bilans bramowy 3:4), Polonia 4 pkt. (bilans bramowy 4:9). Tym samym Polonia Przemyśl została sklasyfikowana miejsce niżej od Polnej Przemyśl pomimo faktu, że w bezpośrednim bilansie obu drużyn była lepsza (w pojedynkach derbowych w tym sezonie padły wyniki 1:1 oraz 1:0 dla Polonii)
 Resovia przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w klasie międzywojewódzkiej (III lidze).
 Stal Sanok, MZKS Jasło, Glinik Gorlice, Chemik Pustków, Karpaty Krosno oraz Polna Przemyśl (jako najlepsza drużyna Przemyskiego OZPN) pozostały w klasie międzywojewódzkiej (nowa III liga - grupa IV).
 Stal Nowa Dęba pozostała w klasie międzywojewódzkiej (grupa III).
 Siarka II Tarnobrzeg, Stal Gorzyce i Stal II Stalowa Wola spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Tarnobrzeg.
 Stal II Mielec i Walter Rzeszów spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Rzeszów.
 Polonia Przemyśl spadła do klasy wojewódzkiej - grupa Przemyśl.

Szczecin 
 14 zespołów, awans: Arkonia Szczecin

Warszawa-grupa I

Tabela końcowa 

 RKS Błonie przegrał swoje mecze barażowe o awans do II ligi, a po zakończeniu baraży został karnie zdegradowany do klasy wojewódzkiej - grupa Warszawa (IV poziom ligowy) za korupcję (za udział w tzw. „aferze konińskiej”).
 Wisła Płock pozostała w klasie międzywojewódzkiej (nowa III liga - grupa VIII).
 Marymont Warszawa oraz Błękitni Raciąż (jako najlepsza drużyna Ciechanowskiego OZPN) pozostały w klasie międzywojewódzkiej (grupa II).
 Legia II Warszawa, Fala Kazuń, Polonia II Warszawa i Stal FSO Warszawa spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Warszawa.
 Stal Płock i Żeglarz Płock spadły do klasy wojewódzkiej - grupa Płock.
 Orkan Sochaczew spadł do klasy wojewódzkiej - grupa Skierniewice.
 Sarmata Warszawa spadł do klasy A - grupa Warszawa (V poziom ligowy).

Warszawa-grupa II 
 14 zespołów, awans: Pogoń Siedlce

Wrocław-grupa I 
 14 zespołów, awans: Piast Nowa Ruda

Wrocław-grupa II 
 14 zespołów, awans: Górnik Wałbrzych

Zielona Góra 
 14 zespołów, awans: Zastal Zielona Góra

Eliminacje do II ligi

Grupa I

Tabela końcowa

Wyniki

Grupa II

Tabela końcowa

Wyniki

Grupa III

Tabela końcowa

Wyniki

Grupa IV

Tabela końcowa 

 * Stal Brzeg została zdyskwalifikowana przez PZPN (w czasie eliminacji o awans do II ligi w drużynie występował nieuprawniony zawodnik), do II ligi awansuje Unia Tarnów.

Wyniki

Grupa V

Tabela końcowa 

 * Zagłębie Konin, Stilon Gorzów Wielkopolski i RKS Błonie zostają karnie zdegradowane do klasy wojewódzkiej (IV ligi) za korupcję (za udział w tzw. „aferze konińskiej”), do II ligi awansuje Concordia Piotrków Trybunalski.

Wyniki

Grupa VI

Tabela końcowa

Wyniki 

      = Awans do II ligi

      = Spadek do klasy wojewódzkiej (IV ligi).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
1975 w polskim sporcie
1976 w polskim sporcie